Iridium(IV)fluoride
Iridium(V)fluoride
Iridium(VI)fluoride